

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Wólka Smolana – część wsi Księża Wólka w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Pęczniew 
 Wólka Smolana – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Brochów 
 Wólka Smolana – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Smyków